Neuselingsbach ist ein geographischer Name:

 Neuselingsbach, Dorf des Marktes Neuhof an der Zenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Neuselingsbach (Fluss), linker Zufluss der Zenn bei Markt Neuhof an der Zenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern